Die Liste der Bahnhöfe in Brandenburg enthält alle Bahnhöfe und Haltepunkte im Land Brandenburg. Dabei sind sowohl die Personenbahnhöfe und -haltepunkte als auch Betriebsbahnhöfe und Bahnhöfe des öffentlichen Güterverkehrs enthalten. Auch ehemalige Bahnhöfe auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg sind aufgeführt.

Allgemeines 
Der älteste Bahnhof auf dem heutigen Gebiet Brandenburgs war der 1838 eröffnete Bahnhof Potsdam. In den folgenden Jahrzehnten wurden eine Reihe von Radialstrecken von Berlin in andere große Städte geführt. Auch viele kleinere Orte auf den Strecken erhielten, manchmal auch erst etwas später, eigene Bahnstationen. Ab Mitte der 1870er-Jahre gingen immer mehr Querverbindungen zwischen diesen Radialen und eine Reihe von Nebenbahnen, die von den großen Strecken abzweigten, in Betrieb. Das Schienennetz verdichtete sich immer weiter und die meisten kleinen und mittelgroßen Städte waren nun mit der Eisenbahn zu erreichen. In den 1890ern nahm man den Betrieb auf diversen Kleinbahnsystemen auf, z. B. die Prenzlauer Kreisbahnen oder die Kleinbahnen der Kreise West- und Ostprignitz. Aber auch noch einige lange, normalspurige (1435 mm) Strecken wurden weiterhin errichtet. Bis etwa 1920 wurden noch einige wenige weitere Strecken eröffnet. An einigen wenigen Stationen wurde der Betrieb bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wieder eingestellt. Ein paar von ihnen verloren ihre Funktion durch den Ausbau größerer Strecken, z. B. Stolpe oder der Paulinenauer Bahnhof in Neuruppin. Nach dem Krieg wurden ganze Strecken demontiert aufgrund von Reparationsleistungen an die Sowjetunion. Einige Städte verloren komplett ihren Bahnanschluss.

In den Anfangsjahren der DDR baute man einige der abgebauten Strecken wieder auf. Aber auch an bereits bestehenden Bahnstrecken wurden weitere Bahnhöfe und Haltepunkte ergänzt. Vor allem im Bereich des Berliner Außenrings wurden neue Strecken und Bahnhöfe gebaut. Mit dem Mauerbau am 13. August 1961 wurden einige Stationen aufgrund der Lage nahe der Grenze aufgelassen. Zu Beginn der 1960er-Jahre wurden oft ganze Strecken stillgelegt und manchmal auch sofort abgebaut. Gründe dafür war das dichtere Straßennetz. Diese Streckenstilllegungen reichten bis in die Anfangsjahre der 1980er, der Prozess kam dann aufgrund der Rohstoffknappheit in der DDR zunächst zum Stillstand. Personenhalte an befahrenen Strecken wurden in der DDR nur selten geschlossen.

Nach der Wende wanderten sehr viele Menschen aus Brandenburg ab und die Arbeitslosigkeit stieg enorm, zudem nahm die Motorisierung zu. Viele Zwischenstationen in kleinen Orten lohnten sich nicht mehr und auch ganze Strecken wurden aufgegeben. Die ersten Schließungen folgten schon 1991. Nur sehr wenige Bahnhöfe und Haltepunkte wurden damals neu eröffnet. Oft handelte es sich dabei um Verlegungen, ein Bahnhof wurde aufgrund der besseren Lage eines anderen geschlossen. Ende 2006 kam es zu umfangreicheren Abbestellungen des Personenverkehrs auf mehreren Strecken. Der bisher letzte für den Personenverkehr eingestellte Streckenabschnitt war der zwischen Pritzwalk und Putlitz im Juli 2016.

Erklärung 
Die Liste ist wie folgt aufgebaut:

 Die grün hinterlegten Zeilen bedeuten, dass die jeweilige Station für den Personenverkehr in Betrieb ist und bei den weißen Zeilen sind die Stationen nicht mehr in Betrieb; die ocker hinterlegten stehen für Bahnhöfe in Betrieb ohne Personenverkehr.
 Spalte Name – Diese Spalte gibt den offiziellen Namen des Bahnhofs an, d. h. die aktuelle Bezeichnung oder bei ehemaligen die letzte vor der Schließung. Die kursiv, klein gedruckten Namen sind ehemalige Bahnhofsnamen.
 Spalte Bst. – Diese Spalte gibt Auskunft über den Betriebsstellentypen: entweder Bahnhof oder Haltepunkt. Bei den ehemaligen Stationen ist der letzte Typ genannt, bei den betriebenen Bahnhöfen ist es der aktuelle.
 Spalte Ort – Diese Spalte gibt den Ortsteil oder den Wohnplatz an, wo sich der Bahnhof befindet.
 Spalte Gemeinde/Stadt – Gemeinde oder Stadt, in der sich der Bahnhof befindet. Das bezieht sich auf den heutigen Gemeindezuschnitt.
 Spalte LK/S – Diese Spalte gibt den entsprechenden Landkreis oder die kreisfreie Stadt in den heutigen Grenzen an. Aus Platzgründen wird dies mit den Kfz-Kennzeichen abgekürzt:

 Spalte Beginn PV – Diese Spalte gibt den genauen Eröffnungstermin des Personenverkehrs an, soweit die Daten dazu bekannt sind. Den Zeitpunkt der Wiedereröffnung bei einigen Stationen beinhaltet die Spalte nicht.
 Spalte Ende PV – Diese Spalte gibt das Datum der Einstellung des Personenverkehrs an. Auch hier ist bei Wiedereröffnungen nur das letzte Datum genannt. Einige davon waren bzw. sind weiterhin noch Betriebsbahnhöfe. Dann weist ein Vermerk Bbf in Betrieb darauf hin, gleiches gilt mit GV in Betrieb für Bahnhöfe, die für den Güterverkehr genutzt werden. Vermerke Bbf bis 2003 oder GV bis 1999 weisen darauf hin, wenn ein Bahnhof deutlich nach Einstellung des Personenverkehrs noch für den Güterverkehr oder als Betriebsbahnhof genutzt wurden.
 Spalte Strecken – Diese Spalte gibt alle Strecken an, an denen der Bahnhof liegt oder lag. Dabei sind bis auf wenige Ausnahmen Ausgangs- und Zielpunkt der jeweiligen Strecken benannt.
 Spalte Foto – Diese Spalte enthält ein Bild.
 Die Sortierung nach Datum erfolgt nach dem Datum der Eröffnung bzw. der Einstellung des Personenverkehrs. Dabei stehen die Buchstaben (Unterkapitel) für die Dekaden, zum Beispiel: A 1840er, B 1850er, G 1900er, L 1950er, Q 2000er, R 2010er Jahre. Bahnhöfe, die nie Personenverkehr hatten, werden bei der aufsteigenden Sortierung nach Eröffnungsjahr ganz unten und nach Schließungsjahr ganz oben einsortiert.

Stationsverzeichnis

Anmerkungen

Anmerkungen, die sich auf Bahnhofsnamen und Orte beziehen

Anmerkungen, die sich auf die Eröffnungs- und Schließungsdaten beziehen

Anmerkungen aus der Spalte Anmerkungen

Weblinks 
 Großer Überblick über die Bahnstrecken mit deren Stationen im Land Brandenburg auf bahnstrecken.de

Quellen

Allgemein 
 diverse Kursbücher
 Atlas DR. Hrsg. vom Ministerrat der DDR, Ministerium für Verkehrswesen, Abteilung Arbeit und Löhne, 1979.
 weitere Karten der Reichsbahndirektionen
 Bahnstrecken in Brandenburg
 Dr. W. Kochs Eisenbahn- und Verkehrsatlas von Europa, hrsg. von C. Opitz., Leipzig, Arnd, 1906
 Eisenbahnatlas Deutschland, Ausgabe 2007/08, Schweers & Wall Köln, 2007, ISBN 978-3-89494-136-9
 Amtliches Bahnhofsverzeichnis, Deutsche Reichsbahn, 1944, Digitalisat auf Gen-Wiki

Brandenburg
!Liste